

Single 
 Major Diagnostic Categories
 Manuel de codage – sistema di traslitterazione della lingua egizia
 Mezzo di contrasto
 Movimento per la difesa del cittadino 
 Movement for the Democratic Change (Movimento per il Cambiamento Democratico) partito politico dello Zimbabwe

Cinema 
 M.D.C. - Maschera di cera – film di Sergio Stivaletti del 1997

Codici 
 MDC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sam Ratulangi di Manado (Indonesia)
 mdc – codice ISO 639-3 della lingua male (Papua Nuova Guinea)
 MDC – codice ISO 3166-2:PH di Mindoro Occidental (Filippine)

Informatica 
 MDC –  MDC-2 - Modification Detection Code

Musica 
 MDC – gruppo hardcore punk statunitense
 M.D.C. – nome iniziale degli Eternal Tears of Sorrow, gruppo melodic death metal finlandese

Religione 
 M.D.C. – Missionarie della Dottrina Cristiana

Altro 
 MDC – milleseicento nel sistema di numerazione romano